Bales est le nom de famille de :
 Alison Bales (née en 1985), joueuse américaine de basket-ball
 Christopher Bales (mort en 1590), bienheureux de l'Église catholique romaine
  (1919-2002), organiste et compositeur canadien 
 Robert F. Bales (1916-2004), psychosociologiste, auteur éponyme de la grille de Bales
 Peter Bales (1547-1610), calligraphiste

Bales est aussi le nom de  
 For Bales, chanson de la guerre de Sécession
 Port de Balès, col des Pyrénées

Articles connexes 
  : liste d'homonyme
 Ville de Bâle